Bedia (en euskera y oficialmente Bedia) es un municipio de la provincia de Vizcaya del País Vasco en España.

Su nombre procede de bidea ('el camino') o de beitia ('la parte inferior').

Referencias

Enlaces externos 

Localidades de Vizcaya
Municipios de Vizcaya
Arratia-Nervión